Neu bezeichnet:

 Neu (Familienname), deutscher Familienname
 Neu!, deutsche Krautrock-Band
 Neu! (Album), Debütalbum dieser Band aus dem Jahr 1972
 Neu (Sendung), Musiksendung auf VIVA

Die Abkürzung NEU bezeichnet unter anderem:

 NEU, IATA-Code des Flughafens von Sam Neua, Laos
 Northeastern University in Boston, Massachusetts, USA
 Universität Nordostchinas in Shenyang, Liaoning, China
 New Era University in Quezon City, Philippinen
 Near East University in Lefkosa, Türkische Republik Nordzypern

NEU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Neustadt, dann Landkreis Hochschwarzwald (auslaufend)

Siehe auch:

 Neuheit – Grundvoraussetzung im Patentrecht
 neues – Magazinsendung des Fernsehsenders 3sat
 New, News, Novus – verwandte Wörter
 Neuer
 
 Noi

NEU